Bihisi fou una ciutat cananea, situada probablement al nord de Jerusalem. Sota dependència d'Egipte apareix governada (meitat del ) per Ayab.

Ciutats cananees